Binnert Philip de Beaufort (burgemeester) (1852-1898), een Nederlands burgemeester.
Binnert Philip de Beaufort (verzet) (1919-1945), een Nederlands verzetsman.
Binnert de Beaufort (auteur) (1970), een Nederlands schrijver.